Lucena se poate referi la:
Lucena (autor)

Lucena (Brazilia), un oraș în Paraíba (PB), Brazilia.
Porto Lucena, un oraș în Rio Grande do Sul, Brazilia.
Presidente Lucena, un oraș în Rio Grande do Sul, Brazilia.

Lucena (Córdoba), un municipiu din Spania, situat în provincia Cordoba din comunitatea autonomă Andaluzia.
Lucena de Jalón, un municipiu din Spania, situat în provincia Zaragoza din comunitatea autonomă Aragon.
Lucena del Cid, un municipiu din Spania, situat în provincia Castellón din comunitatea autonomă Comunitatea Valenciană.
Lucena del Puerto, un municipiu din Spania, situat în provincia Huelva din comunitatea autonomă Andaluzia.

Filipine
Lucena, Quezon
New Lucena, Iloilo